Gubbtjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Gubbtjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (52,7 ha)
Gubbtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (3 ha)
Gubbtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Gubbtjärnen (Lima socken, Dalarna, 674248-136380), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gubbtjärnen (Lima socken, Dalarna, 676488-135666), sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,91 ha)
Gubbtjärnen (Lima socken, Dalarna, 678199-134417), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gubbtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Gubbtjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Gubbtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (5 ha)
Gubbtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,03 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn